N7 ou N07 peut faire référence à :

Études 
 ENSEEIHT, une école d'ingénieurs française située à Toulouse.

Jeux vidéo 
 N7, les force armées spéciales, dans la série Mass Effect.

Sciences 
Médecine 
 Néphropathie héréditaire, anomalies glomérulaires mineures (N07), d'après la classification internationale des maladies ;
 N7, septième type de neuraminidase dans le virus de la grippe.

Transports 
Aviation
 .

Route
 , dans plusieurs pays et régions.

Voir aussi 
 Numéro sept ou Numéro 7 ou 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres